Big Alkali Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Alkali Lake (Kalifornien), im Mono County
 Big Alkali Lake (Nebraska), im Cherry County